Straight, No Chaser (compositie): een compositie van Thelonious Monk
 Straight, No Chaser (album): een studioalbum van Thelonious Monk